Die Liste der staatlichen Archive in der Ukraine führt die Staatsarchive der Republik Ukraine auf. Die meisten der zentralen Archive sind im Haus der Staatlichen Archivinstitutionen in der Solomianska-Straße 24 in Kiew untergebracht. Daneben bestehen einige unterstützende Institutionen, Staatsarchive der Ministerien und die regionalen staatlichen Archive.

Neben dem Bulletin des Staatlichen Archivkomitees der Ukraine («Архівні періодичні видання») erscheint die wissenschaftliche Zeitschrift Archive der Ukraine («Архіви України»).

Zentrale staatliche Archive 
 Zentrales Staatsarchiv der Obersten Macht- und Verwaltungsorgane der Ukraine (ZDAWO U) – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)
 Zentrales Staatsarchiv der öffentlichen Vereinigungen der Ukraine (ZDAHO U) – Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України)
 Zentrales staatliches Historisches Archiv der Ukraine, Kiew (ZDIAK U) – Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України)
 Zentrales staatliches Historisches Archiv der Ukraine, Lemberg (ZDIAL U) – Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України)
 Zentrales staatliches Film- und Fotoarchiv der Ukraine „H. S. Pschenytschnyj“ (ZDKFFA U) – Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)
 Zentrales staatliches wissenschaftliches und technisches Archiv der Ukraine (ZDNTA U) – Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України)
 Zentrales Staatsarchiv-Museum für Literatur und Kunst der Ukraine (ZDAMLM U) – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)
 Zentrales staatliches elektronisches Archiv der Ukraine (ZDEA U) – Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України)
 Zentrales Staatsarchiv der Ukrainer im Ausland (ZDASU) – Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)

Archivinstitutionen 

Der Staatliche Archivdienst ersetzte 2010 das Staatliche Komitee der Archive der Ukraine. Er setzt die Verordnungen um und koordiniert die Arbeit der einzelnen Archive.
 Staatlicher Archivdienst der Ukraine (Ukrderscharchiw) – Державна архівна служба України (Укрдержархів)
 Ukrainisches Forschungsinstitut für Archivangelegenheiten und Dokumentation (UNDIASD) – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
 Wissenschafts- und Präsenzbibliothek des Zentralstaatsarchivs der Ukraine (NDB ZDA Ukrajiny) – Науково-довідкова бібліотека Центральних державних архівів України (НДБ ЦДА України)
 Staatliches Zentrum für die Aufbewahrung von Dokumenten des Nationalen Archivfonds (DZSD NAF) – Державний центр збереження документів Національного архівного фонду (ДЦЗД НАФ)

Staatsarchive der Ministerien 

 Sektorales Staatsarchiv des Verteidigungsministeriums der Ukraine – Галузевий державний архів Міністерства оборони України
 Sektorales Staatsarchiv des Innenministeriums der Ukraine – Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України
 Sektorales Staatsarchiv des Sicherheitsdienstes der Ukraine – Галузевий державний архів Служби безпеки України
 Staatlicher kartographischer und geodätischer Fonds der Ukraine – Державний картографо-геодезичний фонд України
 Sektorales Staatsarchiv für hydrometeorologische Beobachtungsmaterialien des staatlichen Dienstes für Notfallsituationen –  Галузевий державний архів матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій
 Sektorales Staatsarchiv der Finanzintermediäre des Staatlichen Vermögensfonds der Ukraine – Галузевий державний архів фінансових посередників Фонду державного майна України
 Sektorales Staatsarchiv des Außenministeriums der Ukraine für die Vollstreckung von Strafen – Галузевий державний архів Державного департаменту України з питань виконання покарань
 Staatliche Informationen Geologischer Fonds der Ukraine – Державний інформаційний геологічний фонд України
 Sektorales Staatsarchiv des Ministeriums für Staatsschutz der Ukraine – Галузевий державний архів Управління державної охорони України
 Sektorales Staatsarchiv des Außenministeriums der Ukraine – Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України

Regionale staatliche Archive 
Regionale staatliche Archive (Staatsarchive) gibt es in den Städten Kiew und Sewastopol, in der Autonomen Republik Krim und in den einzelnen Oblasten.

Literatur 
 Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, Г. В. Папакін: «Архівні установи України. Довідник». Band 1. «Державні архіви / Держкомархів України». УНДІАСД/UNDIASD, Kiew 2005. ISBN 966-625-029-2.

Weblinks 

 Archivportal Europa

!Archive
Ukraine
!
!Archive
Archive #Ukraine